Stortingsvalet i Norge 1965 hölls den 12 september 1965. Valdeltagandet låg detta år på 85,4% och det var 150 mandat som skulle delas ut.

De borgerliga partierna bildade Per Bortens regering som bestod av Høyre, Venstre, Senterpartiet och Kristelig Folkeparti, regeringen styrdes av Per Borten.

Valresultat av Stortingsvalet 1965

1965
1965 i Norge
Val 1965